Ytteravan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ytteravan (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,27 ha)
Ytteravan (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (20,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn